De Peugeot 604 is een model van Peugeot dat in 1975 werd geïntroduceerd op de Autosalon van Genève. Peugeot presenteerde de auto als het "meest elegante Franse topmodel" en sprak van "een geslaagde mengeling van classicisme en verfijning". De Peugeot 604 moest dan ook het symbool van een zekere levenskwaliteit vertolken.

Met de introductie van de Peugeot 604 keerde Peugeot weer terug op de markt van topklasse 6-cilinderautomobielen. De 604 was de eerste 6-cilinder Peugeot sinds de 601 van 1934-1935. De auto was gericht op dat deel van de markt waarin op dat moment grote modellen van Mercedes en BMW een hoofdrol speelden. Bij de introductie was de 604 voorzien van een 136 pk-sterke, lichtmetalen, 2.664 cc V6-benzinemotor met enkele of dubbele carburateur. De auto had achterwielaandrijving en alle denkbare luxe van die tijd. Met deze eigenschappen moest het vlaggenschip van Peugeot een plek op de markt van de limousines veroveren.

De 604 werd echter geen commercieel succes. De toenmalige pers weet dit onder meer aan de onopvallende styling (die uit kostenoogpunt deels was overgenomen van de 504), het gebrek aan technische vernieuwing, de middelmatige prestaties en de roestgevoeligheid.

Daarnaast was het moment van introductie - na de recessie na de oliecrisis van 1973 - ook zeer ongelukkig. De markt voor auto's met grote motorinhoud in Frankrijk was op dat moment ingestort.

Wel verdient de 604 in 1979 zijn plaats in de annalen als een van de eerste productieauto's met een turbodieselmotor. Mercedes kwam op de beurs van Frankfurt in 1977 met de eerste turbodieselmotor in de Mercedes 300SD, maar deze werd uitsluitend in de USA verkocht.

Na de introductie van de 505 in 1980 daalden de verkoopcijfers verder en in 1985 rolde de laatste 604 van de band.
Totale productie aantal ligt rond de 150.000.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

604